Каймакчалан (, ) — является высочайшей вершиной гор Ворас. Высота 2524 м над уровнем моря. Расположена на границе Северной Македонии и Греции. Пик покрыт голыми скалами.

В переводе с турецкого () означает «каймаковое масло», часто названием этой точки называют всю гору.

Во время Первой мировой войны на этом пике располагалась позиция болгарской армии, оборонявшаяся там от британцев, французов, греков и сербов. После войны на пике была построена сербская часовня.

Здесь расположен горнолыжный центр Каймакчалан.

Примечания 

Горы Северной Македонии
Горы Греции
Салоникский фронт
Граница Греции и Северной Македонии